

Anno 
 1873 – (MDCCCLXXIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1873 a.C.

Matematica 
 1873 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1873 Agenor – asteroide troiano di Giove del campo troiano